Heat har flere betydninger:

Film og tv 
 Heat (film fra 2014) - film med Jason Statham
 The Heat (film fra 2013) - film med Sandra Bullock og Melissa McCarthy
 Heat (film fra 2006) - russisk komedie film
 Heat (film fra 1996) - australsk tv-film
 Heat (film fra 1995) - actionfilm af Michael Mann, med Al Pacino, Robert De Niro og Val Kilmer
 Heat (computerspil) - computerspil fra 1995
 Heat (soundtrack) - soundtrack fra filmen i 1995
 Heat (film fra 1986) - film med Burt Reynolds 
 Heat (film fra 1972) - film med Sylvia Miles og Joe Dallesandro
 Heat (TV serie) - irsk tv serie
 "Heat" (Dark Angel) - en episode fra serien Dark Angel
 Heat (Tv kanal) - tv kanal fra Storbritannien

Musik 
 H.E.A.T - et svensk rockband
 Heat (Colder album), 2005
 Heat (Jimmy Barnes album) - album af Jimmy Barnes
 Heat (Soul for Real album) - album af Soul for Real
 Heat (EP) - EP af Beyoncé Knowles
 Heat EP: All Pain is Beat - EP af Combichrist
 Heat (Dúné) - single fra Dúné

Andet 
 HEAT - (High-Explosive Anti-Tank warhead) - Et panserbrydende projektil